PO se poate referi la:

 Poloniu, element chimic cu simbolul Po
 Portugalia, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Prato, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Pad, râu în Italia, numit în limba italiană Po

Legături externe 

 
  „PO” la acronymfinder.com

Acronime de două litere